Ennenbach steht für:
 Ennenbach, Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis

Ennenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Ennenbach (* 1963), deutscher Psychologe
 Wilfrid Ennenbach (* 1936), deutscher Pädagoge und Psychologe